Transalpina steht für Verkehrswege
Ferrovia Transalpina, Eisenbahnstrecke in Slowenien und Italien
Transalpina (Rumänien), touristische Straße